Aceasta este o listă cu izvoarele minerale din stațiunea balneo-climaterică Sângeorz-Băi, Bistrița, România:

Izvorul 1 Sângeorz-Băi

Izvorul 2 Sângeorz-Băi

Izvorul 3 Sângeorz-Băi

Izvorul 4 Sângeorz-Băi

Izvorul 7 Sângeorz-Băi

Izvorul 8 Sângeorz-Băi

Izvorul 9 Sângeorz-Băi 

Izvoare din România